Le Monte-Carlo Squash Classic 2010 est l'édition 2010 du Monte-Carlo Squash Classic qui se déroule du 25 au  au Stade Louis-II à Monaco. Le tournoi fait partie de la catégorie Silver 20 et il est doté de  de prix.

Omneya Abdel Kawy s'impose et remporte son premier titre face à Vanessa Atkinson, ancienne championne du monde 11-5, 11-7, 4-11, 11-9 ().

Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 issues du tableau de qualification.

Têtes de série

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2010 de la WSA

Liens externes 
 Site Sitesquash

2010
Squash en 2010
Sport à Monaco en 2010
Sport en octobre 2010